Francesco Patrizi ist der Name folgender Personen:

*Francesco Patrizi da Cherso (1529–1597), italienischer Philosoph
Francesco Patrizi da Siena (auch Franciscus Patricius Senensis; 1413–1494), italienischer Philosoph, Humanist und Bischof